Jack et le Haricot magique () est un conte populaire anglais. Il a été adapté plusieurs fois, notamment dans :
 Jack et le Haricot magique, film américain (1917) ;
 Jack et le Haricot magique, court métrage d'animation américain (1922) ;
 Jack et le Haricot magique, film américain de 1994 ;
 Jack et le Haricot magique, mini-série américaine (2001) ;
 Jack et le Haricot magique, téléfilm américain (2010).

Voir aussi 
 , un autre conte populaire anglais
 Le Haricot magique